Черемисские войны — войны между Русским царством и черемисами.

Предпосылки 
После падения Казани состоялось юридическое присоединение марийского края к Русскому царству. Однако попытки восстановления Казанского государства продолжались на протяжении нескольких десятилетий. Марийские князья (кугыза), притесняемые православной церковью и протестующие против выплаты больших налогов Русскому царству, поднимали марийское, удмуртское, татарское население на восстания против Русского царства. В истории они получили название черемисских войн.

Первая черемисская война (1552—1557 годы) 

В 1552—1557 годы произошло восстание части марийского народа против присоединения к Русскому царству и ответные экспедиции московских войск.

Русское царство завершило фактическое присоединение Казанского ханства.

Вторая черемисская война (1571—1574 годы) 

Восстание началось в 1571 году после успешного похода и сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем. В подготовке восстания участвовал марийский князь Качак. Восставшие рассчитывали на поддержку крымцев, но крымские татары после тяжёлых поражений от русских войск не были способны на оказание помощи. Сильное влияние на восставших оказывали марийские жрецы — карты, недовольные насильственным обращением в православие.

Царские власти проводили карательные операции, проводили переговоры с умеренными силами, строили крепости, и к 1574 году восстание было подавлено. В 1574 году на земле луговых марийцев была основана крепость Кокшайск, что повлекло усиление позиций царской администрации в этом крае.

Третья черемисская война (1581—1585 годы) 

Вооружённое выступление марийцев против политики царских властей началось в 1581 году. Вместе с марийцами в восстании участвовали и другие народы Поволжья: чуваши, мордва, татары, а также удмурты. Ногайцы в немалой степени спровоцировали «третью черемисскую войну» 1581–1584 гг.

На подавление восстания были отправлены войска под общим командованием Ивана Мстиславского, остальными начальниками определили Фёдора Шереметева, Дмитрия Хворостинина, Михаила Салтыкова, Ефима Бутурлина, Меркула Щербатова.

Были проведены карательные операции, а также были возведены новые крепости, такие как Козьмодемьянск, Царевококшайск, Царёвосанчурск. В 1584 году состоялся последний зимний поход. Весной 1585 года «добили челом государю царю и великому князю Фёдору Ивановичу всея Руси черемиса вековым миром». Борис Годунов заверил повстанцев, что царь, забывая старые преступления, готов помиловать виновных в случае искреннего раскаяния; они прислали старейшин в Москву и дали клятву в верности. Восстание было усмирено не столько военной силой, сколько щедрыми подарками и обещаниями. Грамоты от государя были посланы окольничим и воеводам Ф. В. Шереметеву и князю Д. И. Хворостинину с товарищами.

Марийцам запрещалось заниматься кузнечным делом, селиться в городах и оставаться в них на ночлег. Они были выселены с берегов крупных рек, в том числе и с Вятки.

См. также 
 Башкирские восстания — серия восстаний против царской власти в XVII—XVIII веках

Примечания

Литература 
 
 

История Среднего Поволжья
Черемисские войны
Войны XVI века
Конфликты в Чувашии